Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Hendra Gunawan / Vita Marissa
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  He Hanbin / Yu Yang
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Zheng Bo / Ma Jin
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
  Tao Jiaming / Zhang Yawen
  Chen Hung-ling / Chou Chia-Chi
  Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Nathan Robertson / Jenny Wallwork
  Lee Sheng-mu / Chien Yu-chin

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Mixed
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010/Mixed